Спарток:
 Спарток I — правитель Боспорского царства в 438/437—433/432 годах до н. э.
 Спарток II — правитель Боспорского царства в 349—344 годах до н. э.
 Спарток III — правитель Боспорского царства около 304—284 годов до н. э.
 Спарток IV — правитель Боспорского царства около 245—240 годов до н. э.
 Спарток V — правитель Боспорского царства в 210/200—180/178 годах до н. э.
 Спарток VI — правитель Боспорского царства в 150—140 годах до н. э.
 Спарток из Кабиле —  фракийский правитель III века до н. э.

См. также